O rali da Córsega é uma das etapas do Campeonato Mundial de Rali (WRC).

É conhecido oficialmente por Tour de Corse. O rali da Córsega teve a sua estréia em 1956, na ilha de Córsega. O nome Tour de Corse deve-se ao facto de que a prova no principio realizava-se à volta da ilha, mas actualmente realiza-se nos arredores de Ajaccio.

O rali é disputado em asfalto, e é conhecido como "Ten Thousand Turns Rally", devido às muitas curvas apertadas nas montanhas.

Diversos pilotos morreram nesta prova. Henri Toivonen, Sergio Cresto e Attilio Bettega faleceram nas provas de 1985 e 1986.

A primeira edição do rali foi ganha por uma mulher belga, de nome Gilberte Thirion, ao volante de um Renault Dauphine. Os pilotos com mais vitórias são Bernard Darniche (1970, 1975, 1977, 1978, 1979 e 1981) e Didier Auriol (1988, 1989, 1990, 1992, 1994 e 1995).

O vencedor de 2005 e 2008 foi Sébastien Loeb.

Vencedores 

Em 1996, o rali contou apenas para o Campeonato do Mundo de 2 litros.
O fundo vermelho mostra quando a prova não fez parte do WRC

Ligações externas 
 
 

Automobilismo da França‎
Córsega
Sardenha